ESEO steht für:
 École supérieure d’électronique de l’Ouest, eine französische Hochschule für Ingenieure
 European Student Earth Orbiter, ein Mikrosatellitenprojekt der ESA

Abkürzung